Cechi – popolo slavo occidentale
 Cechi di Romania – minoranza etnica di Romania
 Cechi – coloro che soffrono di cecità
 Céchi – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al dipartimento di Agboville
 Ignacio Cechi – calciatore argentino